Název Domašov nese několik sídel:

 Domašov, obec v okrese Brno-venkov
 Domašov u Šternberka, obec v okrese Olomouc
 Domašov nad Bystřicí, obec v okrese Olomouc (místo bitvy u Domašova)
 Domašov (Bělá pod Pradědem), část obce Bělá pod Pradědem v okrese Jeseník